Кястутис Кемзура (; род. 20 апреля 1970 года в Каунасе, Литовская ССР, СССР) — советский и литовский баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника. В настоящее время является главным тренером сборной Австрии.

Достижение игрока 
 Чемпион Литвы: 1988/1989, 1989/1990
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996

Достижения тренера 
 Серебряный призёр чемпионата России : 2007/2008
 Бронзовый призёр чемпионата России : 2006/2007
 Обладатель Кубка России: 2008.
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2010

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Локомотив-Кубань»
 Профайл на sports.ru
 

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «ЛСУ-Атлетас»
Игроки БК «Шилуте»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Литкабелис»
Игроки БК «Суонс Гмунден»
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетбольные тренеры Литвы
Тренеры БК «Ритас»
Тренеры БК «Химки»
Тренеры БК «Локомотив-Кубань»
Тренеры БК «Арка»
Тренеры БК «Нимбурк»
Тренеры БК «Олимпиакос»
Тренеры БК «Петким Спор»
Тренеры мужской сборной Латвии по баскетболу
Тренеры мужской сборной Литвы по баскетболу
Тренеры мужской сборной Австрии по баскетболу